Mira je lahko:
 Mira (ime)
 Mira (princesa)
 Mira (kadilo)
 Mira, Likija, mesto v Likiji
 Mira, Italija, mesto pri Benetkah v Italiji
 Mira, Španija
 Mira, Portugalska
 Mira (zvezda), zvezda v ozvezdju Kita
 Mira (nagrada)